El término berlina hace referencia a más de un artículo en la Wikipedia:

Automovilismo 
 Berlina, un tipo de carrocería de automóvil de tres volúmenes en la que la puerta del maletero está separada del vidrio trasero.
 Berlina, un tipo de carruaje.
 Holden Berlina, un modelo de automóvil.

Gastronomía 
 Dónut, un tipo de pan dulce frito.
 Berliner Pfannkuchen, un tipo de dónut alemán.